Osoby:
 Carl Christoffer Georg Andræ – duński polityk
 Carl Göran Andræ – szwedzki historyk
 Poul Andræ – duński historyk
 Staffan Andræ – szwedzki redaktor
 Tor Andræ – szwedzki biskup

Zobacz też:
 Andrae